Varro was een Romeins cognomen (vergelijk met onze achternaam) en meerdere personen met deze cognomen zijn bekend:
Varro (cognomen)
 Gaius Terentius Varro, consul in 216 v.Chr.
 Marcus Terentius Varro Reatinus (beter bekend onder de naam Varro Reatinus), de wetenschapper.
 Varro Atacinus (beter bekend onder de naam Varro Atacinus), de dichter.